De finale van de Coupe de France van het seizoen 2014/15 werd gespeeld op zaterdag 30 mei 2015 in het Stade de France in Saint-Denis. Paris Saint-Germain versloeg tweedeklasser AJ Auxerre met 1–0. Edinson Cavani scoorde het enige doelpunt van de finale. Door de bekerwinst won PSG de Franse treble (titel, beker en ligabeker).

Finale

Wedstrijd

 

2015
Paris Saint-Germain
AJ Auxerre
Coupe de France